Ediacara puede referirse a:

 Yacimiento de Ediacara, yacimiento del precámbrico en una zona montañosa en la ciudad de Adelaida, Australia, conocida como Ediacara Hills (colinas Ediacara).
 Biota de Ediacara, primeros invertebrados sobre la Tierra.
 Período Ediacárico, tercer y último periodo geológico de la Era Neoproterozoica.